Nothing Is Sound — пятый студийный альбом рок-группы Switchfoot, выпущенный лейблом Columbia/Sony BMG 15 сентября 2005 года.

Список композиций 
 Lonely Nation — 3:44
 Stars — 4:20
 Happy Is a Yuppie Word — 4:49
 The Shadow Proves the Sunshine — 5:04
 Easier Than Love — 4:28
 The Blues — 5:15
 The Setting Sun — 4:24
 Politicians" – 3:26
 Golden — 3:35
 The Fatal Wound — 2:44
 We Are One Tonight — 4:39
 Daisy — 4:20

Место в чартах 

Switchfoot
2005